Carlos Macedo (fadista) — fadista português; n. 1946
Carlos Alberto Macedo — ator e dobrador português; n. 1965
Carlos Macedo (político) — político português; ministro dos Assuntos Sociais no VII Governo Constitucional
Carlos Macedo (bispo) — bispo da Igreja Universal do Reino de Deus; deputado estadual pelo Rio de Janeiro

Desambiguações de antropônimos